

Dans la Bible 
 Japhet, fils de Noé ;
 Japhétites, descendants de Japhet.

Patronyme 
 François-Marie Japhet, homme politique français.

Pseudonyme 
En clin d'œil à Cham (pseudonyme d'Amédée de Noé), plusieurs peintres, illustrateurs et caricaturistes français du  ont utilisé le pseudonyme « Japhet » :
 Alexandre Jazet (1814-1897) ;
 Charles de Frondat (1846-1903) ;
 Georges Amigues (1856-1921).

Prénom 
 Japheth Kimutai, athlète kényan ;
 Japhet Korir, athlète kényan ;
 Japhet N'Doram, footballeur tchadien ;
 Japhet Tanganga, footballeur anglais.